Pietro Lasagni – cardinale italiano
Roberto Lasagni – bibliografo, storiografo e insegnante italiano